'''Kisváltósúlyú profi ökölvívók listája

Mohammad Abdulajev
Willy Blain
Timothy Bradley
Jose Luis Castillo
Frankie Gavin
Ricky Hatton
Oscar De La Hoya
Vjacseszlav Janovszkij
Amir Khan
Andrij Kotelnik
Patrizio Oliva
Giovanni Parisi

Ökölvívólisták